Ташенев — фамилия. Известные носители:

 Ташенев, Жумабек Ахметович (1915—1986) — советский государственный и партийный деятель.
 Ташенев, Салим Манапович (1956—2007) — советский футболист и тренер, нападающий.

См. также 
 Ташенов